

Patronymie 

 Thomas Eagleton (1929-2007), sénateur démocrate américain, 
 Thomas Eagleton Courthouse de Saint-Louis (Missouri), nommée d'après lui ;
 Terry Eagleton (1943-), théoricien et critique de littérature britannique.

Autres 
Eagleton est le nom d'un processeur d'Intel.
 Eagletone, marque d'instruments de musique d'entrée de gamme.